Hérita Ilunga (Kinshasa, 25 de fevereiro de 1982) é um futebolista congolês que joga no West Ham. Ilunga, que atua como zagueiro, mede 1,80 de altura, e jogou em três equipes antes de chegar aos hammers: Espanyol (equipe B), Saint-Etienne e Toulouse.

Futebolistas da República Democrática do Congo
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Toulouse Football Club
Futebolistas do West Ham United F.C.
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas da Union Sportive Créteil-Lusitanos
Jogadores da Seleção da República Democrática do Congo de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006